CONCACAF Gold Cup je glavno nogometno natjecanje država članica CONCACAF-a. Natjecanje se održava od 1963., a u devetnaest dosadašnjih, svega sedam reprezentacija je osvajalo naslov. Najuspješnija je Meksička nacionalna vrsta, sa sedam osvojenih naslova. Slijede, reprezentacija SAD-a s četiri naslova, Kostarike s tri, te Kanada s dva. Po jedan naslov osvajali su Honduras, Haiti i Gvatemala.  

U početku, natjecanje se CONCACAF-ovo prvenstvo (CONCACAF Championship), te se igralo po skupinama. Godine 1990., natjecanje je preimenovano u CONCACAF Gold Cup, te se od tada igra po sličnom sustavu kao i europsko prvenstvo.

Rezultati natjecanja

{| class="wikitable" style="font-size:90%; width: 100%; text-align: center;"
|-
!colspan=10|CONCACAF Gold Cup
|-
!rowspan=2 width=5%|Godina
!rowspan=2 width=10%|Domaćin(i)
|width=1% rowspan=11|
!colspan=3|Završnica
|width=1% rowspan=11|
!colspan=3|Utakmica za 3. mjesto 
|-
!width=15%|Pobjednik 
!width=8%|Rezultat
!width=15%|Finalist 
!width=15%|Trećeplasirani
!width=8%|Rezultat
!width=15%|Četvrtoplasirani 
|- style="background: #D0E6FF;"
|1991 
| 
|SAD
|0:0 (4:3) pen.
|Honduras
|Meksiko
|2:0
|Kostarika
|-
|1993  
| i  
|Meksiko
|4:0 
|SAD
|KostarikaJamajka
||1:1 pr.
|
|- style="background: #D0E6FF;"
|1996  
|
|Meksiko
|2:0
|Brazil
|SAD
|3:0
|Gvatemala
|-
|1998  
|
|Meksiko
|1:0
|SAD
|Brazil
|1:0
|Jamajka
|- style="background: #D0E6FF;"
|2000 
|
|Kanada
|2:0
|Kolumbija
|PeruTrinidad i Tobago
|n.i. (1)
| 
|-
|2002 
| 
|SAD
|2:0
|Kostarika
|Kanada
|2:1
|Južna Koreja
|- style="background: #D0E6FF;"
|2003 
|  i 
|Meksiko
|1:0
|Brazil|SAD
|3:2
|Kostarika
|-
|2005 
|
|SAD
|0:0 (3:1) pen.
|Panama
|KolumbijaHonduras
|n.i. (1) 
|
|- style="background: #D0E6FF;"
|2007 
|
|SAD
|2:1
|Meksiko
|KanadaGvadalupa
|n.i. (1) 
|}

(Pozvane ekipe su u italicu'')
1 Nije igrana utakmica za treće mjesto.

Vanjske poveznice
Službena stranica
CONCACAF Gold Cup u Nogometnom leksikonu

Sjeverna Amerika
Nogomet
Prvenstva